Kupferman ist der Familienname folgender Personen:

 Meyer Kupferman (1926–2003), US-amerikanischer Jazzmusiker und Komponist 
 Orna Kupferman, israelische Informatikerin
 Theodore R. Kupferman (1920–2003), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Kupfermann